Název Luhy má více sídel:

 Luhy (Horní Benešov), část města Horní Benešov v okrese Bruntál
 Luhy (Dolní Hbity), část obce Dolní Hbity v okrese Příbram
 Luhy (Prosenická Lhota), část obce Prosenická Lhota v okrese Příbram
 Luhy (Litultovice), ZSJ obce Litultovice v okrese Opava
 Luhy (Potůčky), zaniklá obec na katastru obce Potůčky v okrese Karlovy Vary
 Luhy (Nové Město), zaniklá obec v katastru obce Nové Město v okrese Hradec Králové
 Luhy (Frýdštejn), osada západně od vsi Bezděčín, spolu s níž patří k obci Frýdštejn v okrese Jablonec nad Nisou

jiný význam
 množné číslo od slova luh
 Luhy (Hornosázavská pahorkatina), vrch 293 m západně od Třemošnice